Der Orden des Stillschweigens wurde 1195 als französischer Ritterorden gestiftet. Er wurde auch Orden von Zypern und später Orden vom Degen genannt. Als Stifter wird Guy von Lusignan genannt. Dieser war bei der Ordensstiftung jedoch bereits ein Jahr tot, weshalb das Stiftungsdatum zweifelhaft ist. Beim Abzug der Heere aus Palästina sollen 300 Ordensmitglieder, alles sogenannte Barone, gewesen sein. Der Ordenseid bestand in der Verteidigung der Religion und des Regenten unter strengen Stillschweigens von Staatsangelegenheiten. Alle sollten den Regeln des Heiligen Blasius folgen. Die Könige von Zypern hatten die Aufsicht über den Orden.

Mit der Einnahme der Insel Zypern durch die Türken war das Ende des Orden beschieden.
Der Orden hatte als Devise: „Securitas regni“, was etwa bedeutet Sicherheit des Reiches.
Das Ordenszeichen war ein goldenes mit der Spitze nach unten zeigendes Schwert mit einem schwarzen aufgelegten Majuskel „S“

Literatur 
 Aristide Michel Perrot: Historische Sammlung aller noch bestehenden Ritterorden der verschiedenen Nationen: Nebst einer chronologischen Übersicht der erloschenen Ritterorden. Baumgärtnersche Buchhandlung, Leipzig 1821, S. 150 und Tab. XXXVIII

Weltlicher Ritterorden
1195